Yokai Daisenso (japonês:妖怪大戦争, Titulo no Brasil: A Grande Batalha Yokai)  é um filme japonês lançado em 6 de Agosto de 2005, dirigido por Takashi Miike.

Elenco
Ryuunosuke Kamiki - Tadashi Ino 
Hiroyuki Miyasako - Sata
Mai Takahashi - Kawahime, a princesa do rio
Masaomi Kondo - Shōjō
Sadao Abe - Kappa
Takashi Okamura - Azukiarai
Hiromasa Taguchi - Ippon-datara
Etsushi Toyokawa - Yasunori Kato
Chiaki Kuriyama - Agi
Bunta Sugawara - Shuntaro Ino 
Kaho Minami - Youko Ino 
Kiyoshiro Imawano - General Nurarihyon
Naoto Takenaka - Abura-sumashi
Kenichi Endo - Rei Tengu
Shigeru Mizuki - Grande Lider dos Yokai

Ligações externas 

 

Filmes de aventura do Japão
Filmes do Japão de 2005
Filmes em língua japonesa